Naselja u BiH:
 Potkraj (Breza, BiH), naselje u općini Brezi
 Potkraj (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donjem Vakufu
 Potkraj (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljaku
 Potkraj (Livno, BiH), naselje u općini Livnu
 Potkraj (Široki Brijeg, BiH), naselje u općini Širokom Brijegu
 Podkraj (Travnik, BiH), naselje u općini Travniku